Laan steht für

 Laan, ein Nebenfluss der Dijle in Belgien
 Lány u Bylan (Laan),  Gemeinde in Tschechien

Laan ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Laan (1894–1973), niederländischer Kinderbuchautor und Filmpionier
 Niels van der Laan (* 1981), niederländischer Kabarettist und Schauspieler
 Reint Laan (1914–1993), niederländischer Politiker und Gewerkschafter

Siehe auch:
 Lan
 Lahn (Begriffsklärung)
 Van der Laan